Niemcy:
 Eppstein – dzielnica Frankenthal (Pfalz)
 Eppstein – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Taunus

Osoby:
 Eugen Eppstein – niemiecki polityk
 Paul Eppstein – niemiecki socjolog

Inne:
 Eppstein – ród